Zdzisław peut désigner :

Prénom
 Zdzisław est un prénom masculin d'origine slave. Le féminin est Zdzisława.
Ce prénom peut faire référence à :

 Zdzisław (archevêque de Gniezno)

Toponymie
 Zdzisław, un village dans la voïvodie de Lubusz